Чолон:

 Чолон — язык индейцев северного Перу.
 Тёлон  — китайский квартал в Хошимине.